Georgiou ist der Familienname folgender Personen:

 Antonis Georgiou (* 1969), griechisch-zypriotischer Schriftsteller und Jurist
 Apostolos Georgiou (* 1952), griechischer Maler
 Dafni Georgiou (* 1999), zyprische Leichtathletin
 Elizabeth Yianni-Georgiou, Maskenbildnerin

 Giorgos Georgiou (* 1963), zyprischer Politiker (AKEL)
 Kostas Georgiou (1951–1976), zyprischer Söldner
 Marios Georgiou (* 1997), zyprischer Geräteturner
 Michael Georgiou (* 1988), englischer Snookerspieler